Svetovno prvenstvo v biatlonu 1985 je triindvajseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 14. in 24. februarjem 1985 v treh disciplinah za moške v Ruhpoldingu, Zahodna Nemčija, in ženske v Egg am Etzelu, Švica.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Sklici in opombe 

1985
1985 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Športne prireditve v Švici
Ruhpolding
Egg am Etzel